Schweighauser ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Friedrich Schweighauser (1766–1842), Straßburger Gynäkologe
 Johannes Schweighauser (Diplomat) (1738–1806), Basler Diplomat, Buchdrucker und Buchhändler
 Philipp Schweighauser (* 1971), Schweizer Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Schweighäuser